F.K. AFK Ada (AFK Ada, AFK; srpski ФK AФK Aдa) je nogometni klub iz Ade, Sjevernobanatski okrug, Vojvodina, Republika Srbija.  
U sezoni 2017./18. klub se natječe u Potiskoj međuopćinskoj ligi, ligi šestog stupnja nogometnog prvenstva Srbije.

O klubu 
Klub je osnovan 1912. godine.

Uspjesi 
 PFL Subotica 
 prvak: 2009./10.

Pregled po sezonama

Poveznice   
 Mađari u Vojvodini 
 afkada.rs 
 AFK Ada, facebook stranica
 srbijasport.net, AFK Ada, profil kluba 
 srbijasport.net, AFK Ada, rezultati po sezonama 
 fsgzrenjanin.com, Stare lige

Izvori 
  

AFK Ada